Russisches Reich steht für:

 das am Ende des 15. Jahrhunderts durch Iwan III. durch die Überwindung der feudalen Zersplitterung geschaffene zentralisierte Russische Reich, siehe Geschichte Russlands #Festigung der Selbstherrschaft der Moskauer Großfürsten 
 Zarentum Russland (Русское царство), der russische Staat zwischen 1547 und 1721, ausgehend vom offiziellen Titel des Monarchen.
 Russisches Kaiserreich (Российская империя), der russische Staat zwischen 1721 und 1917, ausgehend vom offiziellen Titel des Monarchen.
 Russisches Reich (1917), der russische Staat unter der Provisorischen Regierung in der Übergangszeit zur Republik, siehe Provisorische Regierung (Russland)

Siehe auch:
 Russland